Rumänien deltog första gången vid olympiska sommarspelen 1900 i Paris. Därefter var de inte med på fyra spel för att återkomma vid de olympiska sommarspelen 1924 i Paris och sedan dess har varit med vid nästan varje olympiskt sommarspel och varje olympiska vinterspel. Noterbart är att de var det enda landet i östblocket som trotsade Sovjetunionens bojkott av de olympiska sommarspelen 1984 i Los Angeles.

Rumänien har totalt vunnit 309 medaljer (308 sommar och 1 vinter), med gymnastik som den mest framgångsrika sporten. Rumänien är den näst mest framgångsrika nationen, efter Ungern, som aldrig har arrangerat ett OS.

Medaljer

Medaljer efter sommarspel

Medaljer efter vinterspelen

Medaljer efter sporter

Källor